Раки́тский, Раки́цкий (м); Раки́тская, Раки́цкая (ж) — русская и украинская фамилия.

Ракитский 
 Ракитский, Александр Павлович (род. 1946) — советский футболист.
 Ракитский, Борис Васильевич (1936—2021) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Ракитский, Валерий Николаевич (род. 1950) — советский и российский учёный, специалист в области гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности, академик РАН.

Ракицкий 
 
 Ракицкий, Ярослав Владимирович (род. 1989) — украинский футболист.

Ракитская 
 Ракитская, Эвелина Борисовна (род. 1960) — российская поэтесса и издатель, литературно-общественный деятель.

См. также